Pungert je ime več slovenskih naselij:
 Pungert, Ivančna Gorica,
 Pungert, Loški Potok,
 Pungert, Škofja Loka.